Джемини или Джеймини (от англ. Gemini, близнаци) може да се отнася за:
 Близнаци (съзвездие) – зодиакално съзвездие;
 Джемини (космическа програма) - програма за пилотирани космически кораби на САЩ;
 БГО Джемини – българска гей организация.